Staatscommissie-Heemskerk (1883-1884), de staatscommissie tussen 1883 en 1884 onder leiding van Jan Heemskerk
 Staatscommissie-Heemskerk (1910-1912), de staatscommissie tussen 1910 en 1912 onder leiding van Theo Heemskerk